

Cinema 
 Andy – film statunitense del 1965
 Andy – film statunitense del 1985

Musica 
 Andy – album di Andy Williams del 1976
 Andy – brano di Frank Zappa pubblicato nell'album One Size Fits All del 1975

Onomastica
 Andy – nome proprio di persona inglese

Persone 
 Andy – pittore, musicista ed ex-componente dei Bluvertigo
 Andy – cantautore iraniano
 Horace Andy – cantante giamaicano

Personaggi immaginari 
 Andy – personaggio della sitcom La vita secondo Jim
 Andy – personaggio della striscia a fumetti Peanuts
 Andy – personaggio della serie di film animati Toy Story